

Силаккхандха-вагга

Маха-вагга

Патика-вагга

Примечания 

Палийский канон